Lorraine Williams può riferirsi a:
Lorraine Dille Williams, proprietaria della TSR negli anni ottanta
Lorraine Williams (cestista), giocatrice di pallacanestro
Lorraine Williams (sceneggiatrice)